Уильям Малреди (ранее иногда Мюльреди, ; 1786—1863) — известный английский живописец-жанрист, член Лондонской Академии изобразительных искусств (с 1816).

Биография 
Уильям Малреди родился в Ирландии, очень рано попал в Лондон и пятнадцати лет от роду поступил в ученики лондонской Академии художеств. Ряд рисунков, изготовленных им в 1806 году для детской книжки «Бал у бабочек», доставил ему сразу популярность, которую ещё более распространили следовавшие за тем иллюстрации к таким же изданиям: «Львиный маскарад», «Павлин в домашней жизни», «Праздник сверчков», «Бал у львов», «Путешествие комара в Бразилию», «Кошачий концерт», «Прием у водяного царя», «Думайте, прежде чем начнете говорить» и др.

Не ограничиваясь изготовлением подобных рисунков, Малреди вначале писал портреты и пейзажи, хотя ни те, ни другие, очевидно, не составляли настоящего его призвания. В 1809 году он выставил первые, серьёзно обработанные свои бытовые картины: «Мастерская столяра» и «Возвращение из кабачка».

С этого времени он написал множество жанров, в которых, кроме глубокого знакомства с детским миром и любви к нему, выражается его редкая способность располагать изображаемое действие умно, правдиво, драматично и оживлять выведенные на сцену лица большой выразительностью. Привлекательность его картин увеличивается прекрасным рисунком и приятным колоритом. Главные, особенно известные между ними: «Маленький брат», «Переправа через брод», «Детская школа» (находятся в Лондонской национальной галерее, точно так же, как и «Возвращение из кабачка»), «Ленивые дети», «Прерванный поединок», «Мишень», «Дележ завтрака», «Первая любовь», «Выбор материи на подвенечное платье», «Волк и ягненок», «Внутренность английской хижины», «Цирюльня», «Купальщица», «Переезд через фиорд», «Жизнь есть театр» и «Продавец игрушек». Замечательны, сверх того, иллюстрации Малреди к «Векефильдскому священнику» (1840), некоторые сцены которого он воспроизвел также в картинах, писанных масляными красками.

Его этюды человеческого тела были приобретены английским правительством и введены в употребление, как учебное пособие, в художественных школах.

Конверты Малреди 

В 1840 году по приглашению британского казначейства Малреди принял участие в конкурсе эскизов для планируемого выпуска цельных вещей, который выиграл, получив первую премию. Выпущенные по его эскизу цельные вещи получили название по имени их создателя «конвертов Малреди».

Иллюстрации

Примечания

Ссылки 
 
 William Mulready

Художественная информация 
 County Clare Library Famous Artist Born in Ennis
 Emory University’s Shakespeare Illustrated Mulready’s Seven Ages of Man
 National Portrait Gallery, London Portraits of, and by, William Mulready
 Tate Collection, UK Works by William Mulready

Филателистическая информация 
 1d Mulready Letter Sheet
 2d Mulready Letter Sheet
 Mulready Stationery Envelopes, Letter Sheets, Parodies and Exhibit Pages
 National Postal Museum, Washington, D.C. Stamps That Changed the World

Другое 
 Kensal Green Cemetery Tour Схема месторасположения захоронения художника

Похороненные на кладбище Кенсал-Грин
Художники XIX века